Halic bezeichnet:

 Halic (Beco), Aldeia im Suco Beco, Osttimor
 Halic (Ort), ein Dorf in der gleichnamigen Aldeia
 Haliç, Bucht des Bosporus in Istanbul, siehe Goldenes Horn (Türkei)
 Haliç, U-Bahn-Station in Istanbul, siehe M2 (Metro Istanbul)
 Halič, Gemeinde in der Slowakei